Greedy, Amerikaanse komedie uit 1994 geregisseerd door Jonathan Lynn
Greedy, nummer van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande van het album Dangerous Woman (2016)